Microdrive steht für:
 Microdrive (Bandlaufwerk), ab 1983 vertriebenes Bandgerät zur Datenspeicherung von Sinclair Research
 Microdrive (Festplatte), ab 1999 vertriebene sehr kleine Festplatte von IBM